Der Dreiband-Weltcup 2016/3 war das dritte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 30. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 16. bis zum 22. Mai 2016 in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Vietnam.

Geschichte 
Das Highlight der ersten Runde in der KO-Phase war das Match zwischen dem Weltranglistenzweiten Daniel Sánchez und dem griechischen Meister Nikos Polychronopoulos. Beim Stand von 26:18 in der zehnten Aufnahme für Sánchez beendete Polychronopoulos das Match mit einer 22er Schlussserie. Sanchez konnte im Nachstoß nur noch mit zwei Punkten kontern und schied im dritten Weltcupturnier des Jahres 2016 zum dritten Mal in der ersten Runde aus. Damit kann er seinen Titel als Gesamtweltcupsieger des Jahres 2015 nicht mehr verteidigen. Nikos Polychronopoulos hat sich durch diesen Sieg in der Weltrangliste unter die besten zwölf gespielt und kam bis ins Viertelfinale. Er ist somit für das nächste Weltcupturnier unter den gesetzten Spielern was finanziell einen großen Vorteil ergibt. Hier gab es auch für den Weltranglistendritten Dick Jaspers ein Nervenspiel zu überstehen. Erst in der Verlängerung konnte er sich gegen den Vietnamesen Ma Minh Cam mit 3:1 durchsetzen. Auch im Halbfinale bekam er es mit einem vietnamesischen Spieler zu tun. In einer starken Partie siegte er mit 40:30 in nur 14 Aufnahmen. Im Finale gegen Frédéric Caudron war er aber deutlich der zweite Sieger. Caudron übernahm durch diesen Sieg wieder die Führung in der Weltrangliste.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Jeder Spieler kann pro Match zwei Verlängerungen nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Eddy Merckx
  Tayfun Taşdemir
  Marco Zanetti
  Roland Forthomme
  Sameh Sidhom
  Cho Jae-ho
  Kang Dong-koong
  Trần Quyết Chiến

Wildcardspieler:
1× CPB:  Robinson Morales
1× ACC:  Ihab El Messery
1× CEB:  Christian Rudolph
2× Organisierender Ausrichter:  Dương Anh Vũ,  Ly The Vinh

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die drei besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Weblinks

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2016/1 vom 1. bis zum 7. Februar in Bursa,  Türkei
 Dreiband-Weltcup 2016/2 vom 27. März bis zum 2. April in Luxor,  Ägypten
 Dreiband-Weltcup 2016/4 vom 18. bis zum 24. Juli in Porto,  Portugal
 Dreiband-Weltcup 2016/5 vom 29. August bis zum 4. September in Guri,  Südkorea
 Dreiband-Weltcup 2016/6 vom 24. bis zum 30. Oktober in La Baule,  Frankreich
 Dreiband-Weltcup 2016/7 vom 11 bis zum 17. Dezember in Hurghada,  Ägypten

2016 3
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt